Мериканто — фамилия. Известные носители:
 Мериканто, Аарре
 Мериканто, Оскар